Лудвиг II, Лодовико, Луиджи, Луи (Ludwig, Lodovico, Luigi, Louis) може да се отнася за:

Владетели и благородници:

 Лудвиг II, нар. Лудвиг Немски (* 806 † 876) от династията на Каролингите – крал на Бавария (817 – 843) и крал на източните франки (840 – 876)
 Лудвиг II Млади (* 825 † 875) – крал на Италия от 839/840 г., крал на лангобардите от 844 г., римски съимператор от 850 г. и от 855 г. император на Свещената римска империя и крал на Прованс (863 – 875)
 Луи II Френски (* 1 ноември 846; † 10 април 879) – най-големият и единствен останал жив син и наследник на Карл II Плешиви и на Ирментруда Орлеанска
 Лудвиг II Валподе фон дер Нойербург († сл. 1288) – благородник, валпод (управител) на замък Нойербург до Нидербрайтбах в Рейнланд-Пфалц
 Лудвиг II фон Лора († 1164/сл. 1165) – граф на графството Лора в Северна Тюрингия, близо до град Нордхаузен
 Лудвиг II Железни (* 1128, † 14 октомври 1172) от род Лудовинги – ландграф на Тюрингия (1140 – 1172)
 Лудвиг II фон Вюртемберг (* ок. 1137 † 1181) от Дом Вюртемберг – граф на Вюртемберг (1158 – 1181)
 Лудвиг II фон Йотинген (* ок. 1148/ок. 1180 † пр. 28 юни 1225) - граф на Йотинген в Швабия, Бавария
 Лудвиг II фон Ринек (* ок. 1215 † 15 май 1243) – граф на Лоон (1216 – 1227), Ринек, бургграф на Майнц (1216 – 1243) и основател на манастир Химелтал
 Лудвиг II Строги (* 13 април 1229 † 2 февруари 1294) от династията Вителсбахи – херцог на Бавария (1253 – 1294) и пфалцграф при Рейн. След разделянето на Бавария от 1255 г. управлява Херцогство Горна Бавария
 Лудвиг II фон Лихтенберг (* ок.1230/пр. 1249, † 1271) от фамилията на господарите на Лихтенберг – фогт в Страсбург и фогт на Долен Елзас
 Лудвиг II фон Тек "Млади" (* ок. 1255; † 1 май 1280/ 20 юли 1282) – херцог на Тек от линията Оберндорф
 Лудвиг II фон Цигенхайн (* 1257; † сл. 1289) от графската фамилия Цигенхайн – от 1258 г. до смъртта си граф на Цигенхайн и Нида.
 Лудвиг II от Мале (* 25 октомври 1330 † 30 януари 1384) от род Дом Дампиер – граф на Фландрия и като Лудвиг III граф на Невер и Ретел (1346 – 1384), граф на Артоа и пфалцграф на Бургундия като Лудвиг I (1382 – 1384)
 Луиджи II Гонзага (* 1334, † 4 октомври 1382) от рода Гонзага – Трети народен капитан на Мантуа (1369 – 1382)
 Луи II дьо Бурбон (* 4 август 1337 † 19 август 1410) - 3-ти херцог дьо Бурбон от 1356, граф дьо Клермон-ан-Бовези (1356 – 1404), граф дьо Форе и сеньор дьо Меркер от 1372 г. (по силата на брак), френски военачалник
 Луи II Валоа-Анжуйски (* 5 октомври 1377 † 29 април 1417) – френски принц – син на херцог Луи I Валоа-Анжуйски, след чиято смърт наследява херцогската титла на Анжу и става основен претендент за короната на Неапол, за която воюва дълги години срещу неаполитанския крал Ладислав Анжуйски
 Лудвиг II фон Изенбург (* 1422; † 4 юни 1511) – граф на Изенбург и господар на Бюдинген, господар на Щайнхайм, Хьохст, Бургбрахт, Ронебург, Лангендибах и на Бюдингер Валд
 Лудвиг II от Салуцо (* 23 март 1438 † 27 януари 1504) от фамилията дел Васто, клон на род Алерамичи – маркграф на Салуцо (1475 – 1504)
 Лудвиг II Великодушния (* 7 септември 1438, † 8 ноември 1471) от Дом Хесен – ландграф на Долен Хесен (1458 – 1471)
 Лудвиг II, граф на Вюртемберг (* 3 април 1439 † 3 ноември 1457) – граф на Вюртемберг-Урах, граф на Монбеляр (1450 – 1457)
 Лудвиг II фон Льовенщайн (* 28 април 1498; † 1536) от рода Льовенщайн-Вертхайм – граф на Льовенщайн
 Лудвиг II фон Глайхен-Бланкенхайн († 29 април 1522) – граф на Глайхен-Кранихфелд
 Лудвиг II Савойски-Ракониджи († 1536 или сл. 1570) – господар (синьор) на Ракониджи и на Панкалиери със Сомарива, временен губернатор на Торино (1536)
 Лудвиг II фон Пфалц-Цвайбрюкен-Нойбург (* 14 септември 1502 † 3 декември 1532) от фамилията Вителсбахи – от 1514 г. пфалцграф и херцог на Пфалц-Цвайбрюкен и граф на Велденц
 Пиер Луиджи II Фарнезе (* 19 ноември 1503 † 10 септември 1547) от италианския род Фарнезе – първи херцог на Кастро (1537-1545) и от 1545 г. Първи херцог на Парма и Пиаченца.
 Лудвиг II фон Насау-Вайлбург (* 9 август 1565 † 8 ноември 1627) – граф на Насау-Вайлбург (1602 – 1627)
 Лудвиг II фон Зайн-Витгенщайн (* 15 март 1571; † 14 септември 1634) от рода Зайн-Витгенщайн – граф на Зайн-Витгенщайн-Витгенщайн
 Филип Лудвиг II фон Ханау-Мюнценберг (* 18 ноември 1576 † 9 август 1612) – граф на Ханау-Мюнценберг (1580–1612)
 Лудвиг Гюнтер II фон Шварцбург-Зондерсхаузен-Ебелебен (* 2 март 1621; † 20 юли 1681) от рода Дом Шварцбург – управлява като граф Шварцбург-Зондерсхаузен с резиденция от 1642 г. в град Ебелебен, от 1666 г. в Арнщат
 Луи II дьо Конде (* 8 септември 1621 † 11 декември 1686) – френски маршал, който участва в Тридесетгодишната (1618 – 1648), Френско-испанската (1635 – 1659) и Холандската война (1672 – 1678), и в Гражданската война във Франция от 1649 до 1653, наречена Фронда.
 Кристиан Лудвиг II фон Мекленбург (* 15 май 1683 † 30 май 1756) – управляващ херцог на Мекленбург-Шверин (1728/1747 – 1756), основател на новата столица Лудвигслуст
 Йохан Лудвиг II фон Анхалт-Цербст (* 23 юни 1688 † 5 ноември 1746) от род Аскани – управляващ княз на Княжество Анхалт-Цербст (1742 - 1746), чичо на руската императрица Екатерина II
 Лудвиг Гюнтер II (IV) цу Шварцбург-Рудолщат) (* 22 октомври 1708 † 29 август 1790) от рода на Шварцбургите – княз на Шварцбург-Рудолщат (1767 – 1790)
 Ернст Лудвиг II фон Саксония-Майнинген (* 8 август 1709 + 24 февруари 1729) от рода на Ернестински Ветини – херцог на Саксония-Майнинген (1726 – 1729)
 Георг Лудвиг II фон Ербах-Шьонберг (* 27 януари 1723 † 11 февруари 1777) – от 1758 г. граф на Ербах-Шьонберг (Оденвалд)
 Лудвиг Фридрих II фон Шварцбург-Рудолщат (* 9 август 1767 † 28 април 1807) от фамилията Шварцбург – управляващ княз на княжество Шварцбург-Рудолщат (1793 – 1807)
 Лудвиг II фон Хесен-Дармщат (* 26 декември 1777 † 16 юни 1848) от род Дом Хесен – велик херцог на Хесен и при Рейн (1830 – 1848)
 Лудвиг II фон Баден (* 15 август 1824 † 22 януари 1858) – велик херцог на Баден (1852 – 1856)
 Лудвиг II Баварски (* 25 август 1845 † 13 юни 1886) от династията Вителсбахи – крал на Бавария от 10 март 1864 г. до смъртта си
Църковни лица:

 Лудвиг II фон Фробург († сл. 1179), наричан „Гареварт“ от фамилията на графовете на Фробург – епископ на Базел (1164 – март 1179)
 Лудвиг II ландграф фон Хесен (* 1282 или 1283; † 18 август 1357) – като Лудвиг II епископ на Мюнстер (1310 - 1357).